Henryk Lisowski (1894–1940) – polski oficer, ofiara zbrodni katyńskiej
 Henryk Lisowski (1905–1977) – polski fotograf